SEAL pode se referir a:

 SEAL (cifra), um algoritmo criptográfico
 Treinamento Sea Scout Advanced Leadership (SEAL) (Liderança Avançada do Mar Escoteiro)
 United States Navy SEALs
 No Reino Unido, Aspectos sociais e Emocionais da Aprendizagem
 Southeast Asian Linguistics Society (SEALS) (Sociedade de Linguística do Sudeste Asiático)

Veja também
 Seal (desambiguação)